Le xian de Xinchang () est un district administratif, sur la municipalité de Shaoxing, province du Zhejiang en République populaire de Chine.
 Le bourg de Xinchang (), situé sur le Xian de Dayi, dans la province du Sichuan, en Chine.